A Li Csüan jelentheti a következőket:

Li Juan 
 Li Csüan (栗娟, 1968), kínai atlétanő
 Li Csüan (李娟, 1981), kínai röplabdázónő

Li Quan 
 Li Csüan (李全, ?–1231), kínai tábornok
 Li Csüan, kínai evezősnő